Ryszard Kowalski (1919–1943) – cichociemny
 Ryszard Kowalski (1935–2007) – ekspert technologii betonu.
 Ryszard Kowalski (1939–1983) – działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL